

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
AEK Atene: 2015-2016

Note

Collegamenti esterni